Jan Strzembosz herbu Jastrzębiec (ok. 1545 – ok. 1606) – podstarości radomski
 Jan Strzembosz (1820–1887) – działacz społeczny w Żytomierzu
 Jan Strzembosz (1890–1939) – dyplomata, prozaik
 Jan Strzembosz (1905–1987) – kapitan żeglugi wielkiej Polskiej Marynarki Handlowej

Ludzie urodzeni w Warszawie